RFR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rio Frio O Progreso (Costa Rica)